Las elecciones legislativas de Francia de 2012 tuvieron lugar el 10 y 17 de junio para elegir a la decimocuarta Asamblea Nacional de la Quinta República, poco más de un mes después de las elecciones presidenciales francesas llevadas a cabo el 6 de mayo. Todos los 577 escaños de la asamblea, incluyendo los territorios y departamentos de ultramar, serán decididos usando un sistema de dos rondas. Los expatriados franceses podrán elegir a sus propios representantes por primera vez.

El gobierno Ayrault elegido por el Presidente francés François Hollande intentará asegurar una mayoría para los siguientes cinco años. En el mejor de los casos, los socialistas tendrán mayoría absoluta; en un escenario más humilde, necesitarán el apoyo de los compañeros de coalición (Radicales y Verdes); en el peor de los casos, formarán un gobierno en minoría en busca de apoyo tanto de los Comunistas como de los Centristas.

La mayoría actual, formada por UMP, NC y La Alianza, tratará, si no de precipitar un gobierno en minoría, permanecer como la única fuerza parlamentaria conservadora.

Hay unos 6500 candidatos en total, con un promedio de 11 por distrito electoral. Alrededor del 40% son mujeres. La ley indica que cada partido debe tener entre un 49 y un 51% de mujeres entre sus candidatos, "pero algunos partidos, entre los más acaudalados, prefieren pagar la multa" que cumplir esta regla.

Antecedentes

Redistribución de distritos electorales 
El Consejo Constitucional aprobó en 2010 la primera redistribución de las fronteras de los distritos desde 1986 para reflejar los cambios demográficos de Francia. La ratio de población entre los distritos más y menos poblados se redujo de 1:3.6 a 1:2. Un estudio hecho por Regards Citoyens indicó que el número de escaños aumentó en áreas de apoyo a la coalición de centro-derecha liderada por UMP a expensas de la coalición liderada por los socialistas.

Oficialmente, el propósito dual de la redistribución fue asegurar un número de votantes por distrito más igualitario y proveer de escaños en la Asamblea Nacional a los ciudadanos franceses residentes en el extranjero. Treinta y tres distritos fueron eliminados y se crearon treinta y tres nuevos. De los últimos, diecinueve permanecieron en Francia, mientras que el resto del mundo fue dividido entre once distritos para los franceses residentes en el extranjero.

Pluralismo étnico y de género (diversité) 
A fin de hacer posible la elección de algunos candidatos sin bagaje étnico europeo (África Septentrional, África Subsahariana e India Occidental) así como de mujeres candidatas, el Partido Socialista, como en 2007, ha reservado varios distritos para ellos, 22 para las minorías étnicas y el 49% para las mujeres. Hay actualmente al menos seis representantes metropolitanos sin bagaje étnico europeo, dos franco-libaneses (cristianos), Henri Jibrayel (PS) y Élie Aboud (UMP), el afro-caribeño George Pau-Langevin (PS) y el franco-argelino Arnaud Montebourg (PS, cuya madre es una argelina musulmana nativa), Julien Dray (PS, nacida en Argelia pero con padres argelinos judíos nativos) y Jean-François Copé (UMP, cuya madre es argelina judía nativa). Al principio de la legislatura, había además dos diputados franco-tunecinos, Dominique Strauss-Kahn (PS, cuya madre es indígena tunecina judía), y Pierre Lellouche (UMP, nacido en Túnez en una familia indígena tunecina judía), el primero fue llamado a dirigir el Fondo Monetario Internacional, el segundo entró en el gobierno como secretario de Estado.

Elecciones presidenciales 
El 6 de mayo de 2012, el socialista François Hollande ganó las elecciones presidenciales, y su elección del consejo de ministros será probablemente influida por los resultados de las elecciones legislativas.

Resultados

Resultados por alianzas parlamentarias

Situaciones notables 
Por primera vez, dos candidatos de las elecciones presidenciales se postulan para el mismo distrito en las elecciones legislativas. Jean-Luc Mélenchon (Frente de Izquierda) y Marine Le Pen (Frente Nacional) se presentan en el distrito undécimo del Pas-de-Calais, centrado sobre la localidad de Hénin-Beaumont. El actual representante, Odette Duriez del Partido Socialista, no se presenta a la reelección; el candidato socialista es Philippe Kemel.

Derrotas notables 
Los siguientes políticos fueron derrotados en la segunda vuelta:
 Claude Guéant (UMP), ministro del Interior con Sarkozy.
 Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, tercera candidata presidencial más votada en 2012, quien perdió por la mínima.
 Jack Lang (PS), exministro de Cultura.
 Michèle Alliot-Marie (UMP), exministra de Asuntos Exteriores.
 Nadine Morano (UMP), secretaria de Estado de Formación Profesional.
 Ségolène Royal (PS), candidata presidencial del PS derrotada en segunda vuelta por Nicolas Sarkozy en 2007, y madre de los cuatro hijos del actual presidente de la República, François Hollande.
 François Bayrou, líder de MoDem, tercer candidato presidencial más votado en 2007, y también candidato presidencial en 2012 (aunque en esa elección tuvo muy mal resultado).
 Jean-Luc Mélenchon, líder del Frente de Izquierda, cuarto candidato presidencial más votado en 2012, que fue humillantemente derrotado en primera vuelta.

Referencias 
 Artículo de la Wikipedia en inglés

 Los franceses votan en la segunda ronda de las elecciones legislativas (17 de junio de 2012)

2012
Francia en 2012